FU peut faire référence à :
 FU, un type de « powerslam » (prise de catch) ;
 Kung Fu, art martial ;
 Fu, une localité du Népal ;
 Fu est dans le taoïsme la notion de retour à la source, au tao.

Fù peut faire référence à :
 Fu, un genre littéraire chinois, sorte de poème en prose ;
 Fù (富), un caractère chinois ;
  , caractère chinois de la fortune.

Code